Капрари () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Капрари, Джанлука (род. 1993) — итальянский футболист, нападающий.
 Капрари, Серджо (1932—2015) — итальянский боксёр полулёгкой весовой категории.